Baltic Cup – towarzyski turniej piłkarski
 Baltic Cup – rozgrywki w hokeju na lodzie
 Baltic Cup – towarzyski turniej curlingowy
 Baltic Cup – turniej łyżwiarstwa figurowego
 Baltic Cup – Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup

Zobacz też

 Baltic League (ujednoznacznienie)